Saucier steht für:

 Saucier, Saucenkoch

Saucier ist der Familienname folgender Personen:

 Jocelyne Saucier (* 1948), kanadische Schriftstellerin
 Joseph Saucier (1869–1941), kanadischer Sänger, Chorleiter und Pianist
 Marcel Saucier (1912–1997), kanadischer Geiger, Komponist und Musikpädagoge
 Moïse Saucier (1840–1912), kanadischer Pianist, Organist und Musikpädagoge